Bieńkowce (ukr. Беньківці, Beńkiwci) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim. W 2001 roku liczyła 346 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim
Rejon rohatyński